Rudersdorf peut faire référence à :
 Rudersdorf, commune allemande de l'arrondissement de Sömmerda, en Thuringe ;
 Rudersdorf, bourg autrichien du district de Jennersdorf, au Burgenland.